Алыкулов — фамилия. Известные носители:

 Алыкулов, Барпы (1884—1949) — киргизский и советский акын-импровизатор.
 Алыкулов, Гулжигит Жаныбекович (род. 2000) — киргизский футболист